

Пура — річка в Кіровській області, ліва притока Ками
 Пура — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область

Пура — громада в кантоні Тічино

Інше 
 Пура — професійний іранський футбольний клуб з міста Тегеран
 Пура Бесакіх — релігійний комплекс на індонезійському острові Балі
 Пура Танах Лот — діючий індуїстський храм в Індонезії на острові Балі